Franz Šedivý kan henvise til flere personer:

 Franz Šedivý (tegner) (1864-1945) – dansk tegner og litograf
 Franz Šedivý (heraldiker) (1888-1973) – dansk våbenmaler og heraldiker, ovennævntes søn